Роџер Федерер је пети пут освојио титулу. У финалу је савладао Рафаела Надала са 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Овом победом Федерер је освојио рекордни осамнаести гренд слем турнир у појединачној конкуренцији.

Носиоци

   
  Енди Мари (четврто коло)
  Новак Ђоковић (друго коло)
  Милош Раонић (четвртфинале)
  Станислас Вавринка (полуфинале)
  Кеј Нишикори (четврто коло)
  Гаел Монфис (четврто коло)
  Марин Чилић (друго коло)
  Доминик Тим (четврто коло)
  Рафаел Надал (финале)
  Томаш Бердих (треће коло)  Давид Гофен (четвртфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Роберто Баутиста Агут (четврто коло)  Ник Кириос (друго коло)  Григор Димитров (полуфинале)
  Лука Пуј (прво коло)

  Роџер Федерер (победник)
  Ришар Гаске (треће коло)
  Џон Изнер (друго коло)
  Иво Карловић (треће коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Пабло Куевас (прво коло)
  Џек Сок (треће коло)
  Александар Зверев (треће коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Алберт Рамос Вињолас (прво коло)
  Бернард Томић (треће коло)
  Фелисијано Лопез (прво коло)
  Виктор Троицки (треће коло)
  Пабло Карењо Буста (треће коло)
  Сем Квери (треће коло)
  Филип Колшрајбер (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Ж-В. Цонга
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=65
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т. Монтеиро
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=77
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д. Лајовић
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С. Робер
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К. Хачанов
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=711
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Манарино
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=69
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П-И. Ербер
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Џ. Сок
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Б. Томић
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т. Белучи
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=0
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А. Бедене
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ф. Багнис
| RD1-score13-1=68
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д. Еванс
| RD1-score14-1=710
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=PR
| RD1-team15= Ј. Јанович
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=2
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= М. Чилић
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Ж-В. Цонга
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д. Лајовић
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К. Хачанов
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Џ. Сок
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= Б. Томић
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=4
| RD2-score05-4=77
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=65
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д. Еванс
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= М. Чилић
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4=3
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=68
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= Џ. Сок
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=710
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03= Б. Томић
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3=63
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Д. Еванс| RD3-score04-1=7| RD3-score04-2=77| RD3-score04-3=77| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=12
| RD4-team01=| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-score01-4=6| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Д. Еванс
| RD4-score02-1=77| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=4
| RD4-score02-4=4
| RD4-score02-5= 
}}

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 8
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Г. Димитров| RD1-score01-1=77| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К. О'Конел
| RD1-score02-1=62
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Х. Чунг| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р. Оливо
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р. Албот
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=7| RD1-score05-4=68
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К. Берлок| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=77| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=710| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Б. Мот
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Р. Гаске| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=6| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=6| RD1-score09-5=3
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= П. Полански
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=6| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5=0r

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Едмунд| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=6| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С. Хиралдо
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Д. Истомин| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=7| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= И. Додиг
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф. Вердаско
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н. Ђоковић| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=77| RD1-score16-3=6| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Г. Димитров| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-score01-4=6| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Х. Чунг
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К. Берлок
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=1
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= Р. Гаске| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=30
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К. Едмунд
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Д. Истомин| RD2-score07-1=710| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=77| RD2-score07-5=6| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н. Ђоковић
| RD2-score08-1=68
| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=6| RD2-score08-4=65
| RD2-score08-5=4

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= Г. Димитров
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=18
| RD3-team02= Р. Гаске
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=30
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=6| RD3-score03-5=2
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Д. Истомин| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5=6'''

| RD4-seed01=15
| RD4-team01=

Спољашње везе 

Резултати турнира на сајту protennislive.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2017.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно